Э́нстрём (, устаревшая форма — ) — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Энстрём, Аксель (Paradise Oskar; род. 1990) — финский певец.
 Энстрём, Карин (род. 1966) — шведский политик.
 Энстрём, Пер Вильхельм (1875—1943) — шведский писатель.
 Энстрём, Тина (род. 1991) — шведская хоккеистка.
 Энстрём, Тобиас (род. 1984) — шведский хоккеист.

См. также